José Nieto peut nommer :
José Nieto (1902-1982), acteur espagnol ;
José Nieto (1942-), compositeur espagnol de musique de films.